BMWF steht für:
 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, ein österreichisches Ministerium.

BMwF steht für:
 Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung, ein ehemaliges deutsches Ministerium

BMWF